Foulgo peut désigner :
 Foulgo, le village situé dans le département de Boudry au Burkina Faso
 Foulgo, le village situé dans le département de Salogo au Burkina Faso